Eredivisie (mannenhandbal) 1977/78
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 1977/78